Materiały wydawnicze – opracowania w postaci maszynopisów lub pierwodruków, makiet, szkiców, albumów, odbitek kliszowych, oryginałów do reprodukcji, materiałów potrzebnych do wytwarzania produktu poligraficznego.

Poligrafia